I Can Only Imagine, une chanson de David Guetta.
 I Can Only Imagine, une chanson du groupe MercyMe.
 , titre original du film La Voix du pardon (2018)
 , une chanson de Poco, album .

Homonymie de titre